Дженнифер Эрмосо Фуэнтес (; ), известная также как Дженни () — испанская футболистка, атакующий полузащитник мексиканского клуба «Пачука» и сборной Испании.

Карьера 
Эрмосо свою карьеру начинала в молодежных командах своего родного клуба «Атлетико Мадрид», где она пробыла восемь лет, прежде чем продолжить карьеру в «Райо Вальекано». Эрмосо выиграла свой первый взрослый титул с «Райо» в 2011 году, а в 2013 году перешла в шведский клуб в «Тюресо». Спустя несколько месяцев она участвовала за Испанию на чемпионате Европы 2013, где в матче против Англии на групповом этапе забила свой первый международный мяч.

В 2014 году она перешла в «Барселону», где переместилась с атакующего полузащитника до «ложной девятки». Смена позиции сделала ее бомбардиром и она заработала два титула Пичичи как лучший бомбардир испанской лиги, а также два национальных чемпионства и два национальных кубка. Была в составе испанской сборной на чемпионате мира 2015 года, который был дебютом для «красной фурии». В 2017 году Эрмосо присоединилась к французскому клубу «Пари Сен-Жермен». В сезоне 2018/19 вернулась Испанию и подписала контракт с мадридским «Атлетико». В столичном клубе она выиграла свой третий титул Пичичи и четвертый чемпионский титул.

Эрмосо вернулась в «Барселону» в 2019 году после вылета Испании из чемпионата мира 2019, где она стала лучшим бомбардиром сборной. С каталонским клубом она выиграла два чемпионских титула, два национальных кубка и Лигу чемпионов, сделав золотой хет-трик в сезоне 2020/21. Сезоны 2019/20 и 2020/21 она закончила в качестве лучшего бомбардира чемпионата Испании, а также лучшим бомбардиром в пяти лучших женских лигах Европы. В 2021 году стала одним из лучших бомбардиров в Лиге чемпионов УЕФА.

Эрмосо является рекордсменом по количеству трофеев Пичичи за всю историю (5). Эрмосо также является лучшим бомбардиром «Барселона» и сборной Испании за всю историю, достигнув результатов в 2020 и 2021 годах соответственно.

21 июня 2022 года Эрмосо подписала контракт с мексиканским клубом «Пачука».

Достижения

Клубные 
«Райо Вальекано»
 Чемпионка Испании: 2010/11

«Барселона»
 Чемпионка Испании (5): 2013/14, 2014/15, 2019/20, 2020/21, 2021/22
 Обладательница Кубка Испании (4): 2014, 2017, 2019/20, 2020/21
 Обладательница Суперкубка Испании (2): 2020, 2022
 Победительница Лиги чемпионов: 2020/21

«Атлетико Мадрид»
 Чемпионка Испании: 2018/19

«Пари Сен-Жермен»
 Обладательница Кубка Франции: 2017/18

Международные 
 Обладательница Кубка Алгарве: 2017
 Обладательница Женского Кубка Кипра: 2018

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Испании: 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21
 Команда сезона Лиги чемпионов: 2019/20, 2020/21
 Лучший бомбардир Лиги чемпионов: 2020/21
 Лучший нападающий Лиги чемпионов: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте BDFutbol

Футболистки Испании
Игроки женской сборной Испании по футболу
Игроки ЖФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ЖФК «Райо Вальекано»
Игроки ЖФК «Тюресо»
Игроки ЖФК «Барселона»
Игроки ЖФК «Пари Сен-Жермен»